Dálnice A9 se nachází ve více státech:

 Dálnice A9 (Chorvatsko)
 Dálnice A9 (Itálie)
 Dálnice A9 (Německo)
 Dálnice A9 (Rakousko)
 Dálnice A9 (Švýcarsko)